Chavan ist der Familienname folgender Personen:

 Shankarrao Chavan (1920–2004), indischer Politiker
 Yeshwantrao Balwantrao Chavan (1912–1984), indischer Politiker